WNW steht für:
 Westnordwest, siehe Himmelsrichtung

W.-N.W. steht für:
 West-Northwest, Langform Hastings West-Northwest Journal of Environmental Law and Policy, US-amerikanisches Rechtsjournal

Abkürzung